Cerveja Moretti

Pessoas 
Alfredo Moretti - cantor de música popular brasileira.
Daiane Moretti - futebolista brasileira que atua como meia.
Emiliano Moretti - futebolista italiano.
Enzo Moretti - Deus e sobrevivente do Liceu.
Fabrizio Moretti - baterista brasileiro radicado nos Estados Unidos.
Gervásio Moretti - ilustrador técnico e científico brasileiro.
Lisa Moretti - lutadora de wrestling profissional norte-americana.
Nanni Moretti - cineasta, ator e roteirista cinematográfico italiano.
Tobias Moretti - ator austríaco.

Localidades 

Vila Moretti

Veja também 
Morettia

Desambiguações de sobrenomes